Trabelsi est un nom dérivé de Trablous, nom arabe de la ville de Tripoli en Libye. Il est aujourd'hui particulièrement répandu en Tunisie, et dans une moindre mesure en Algérie, en Libye et en France.

Patronymes 

 la belle-famille de l'ancien président tunisien Zine el-Abidine Ben Ali, très présente dans l'économie du pays jusqu'à la révolution tunisienne, dont notamment :
 Belhassen Trabelsi (1962- ), homme d'affaires tunisien, frère de Leïla Ben Ali.
 Imed Trabelsi (1974- ), homme d'affaires tunisien à l'origine de plusieurs affaires judiciaires, neveu de Leïla Ben Ali.
 Leïla Ben Ali née Trabelsi (1956- ), seconde épouse de Ben Ali.
 Moez Trabelsi (1973- ), neveu de Leïla Ben Ali, fils de Moncef Trabelsi.
 Moncef Trabelsi (1944-2013), homme d'affaires tunisien, frère de Leïla Ben Ali.
 Mourad Trabelsi (1955-2020), homme d'affaires tunisien, frère de Leïla Ben Ali.

 Hana Trabelsi (1985- ), rameuse d'aviron tunisienne.
 Hedia Trabelsi (1992- ), lutteuse tunisienne.
 Issam Trabelsi (1978- ), footballeur tunisien.
 Hatem Trabelsi (1977- ), footballeur tunisien.
 
 Mohamed Trabelsi (1968- ), footballeur tunisien.
 Mohamed Trabelsi (1954- ), homme politique tunisien.
 Nedra Trabelsi (1998- ), céiste tunisienne.
 Nizar Trabelsi (1970- ), terroriste islamiste tunisien.
 René Trabelsi (1962- ), homme d'affaires et homme politique tunisien.
 Sabrine Trabelsi (1990-), lutteuse tunisienne.
 Sahar Trabelsi (1993- ), judokate tunisienne.
 Sami Trabelsi (1972- ), footballeur tunisien.
 Samia Trabelsi (1987-), actrice tunisienne.
 Sarra Trabelsi (1993-), rameuse d'aviron tunisienne.
 Wiem Trabelsi (1996- ), lutteuse tunisienne.

Références

Lien externe 
 

Patronyme tunisien